Maywood ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maywood (Illinois)
 Maywood (Indiana)
 Maywood (Kalifornien)
 Maywood (Kansas)
 Maywood (Kentucky)
 Maywood (Michigan)
 Maywood (Mississippi)
 Maywood (Missouri)
 Maywood (Nebraska)
 Maywood (New Jersey)
 Maywood (New York)
 Maywood (Washington)
 Maywood (West Virginia)
 Maywood Park (Oregon)

Sonstiges:
 ein niederländisches Popduo, siehe Maywood (Band)